Чемпіонат Угорщини з футболу 1968 — 66-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб МТК взяв участь у Кубку володарів кубків 1969—1970 як переможець Кубку Угорщини 1968.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1968
Угорщина
1968 в угорському спорті